Wallfahrtskirche Maria Bründl steht für:

 Wallfahrtskirche Maria Bründl (Putzleinsdorf), Marktgemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Bründl (Wilhelmsdorf), Wilhelmsdorf, Gemeinde Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich